Niemcy:
 Lüneburg – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüneburg
 Lüneburg – powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia

Osoby:
 Rudolf Karl Lüneburg – niemiecki matematyk